DHT est un sigle qui peut signifier :

 dihydrotestostérone, en médecine, une hormone mâle, produite à partir de la testostérone ;
  (en français, transformation de Hartley), une transformation mathématique similaire à celle de Fourier ;
 distorsion harmonique totale, une mesure utilisée en haute-fidélité ;
 Distributed hash table (en français, table de hachage distribuée), une technologie utilisée en informatique permettant l'identification et l'obtention, dans un système réparti, d'une information ;
 Dance.House.Trance, un groupe de dance belge ;
 Détecteur d'humidité et de température, capteur (Domotique…);
 Danger Hardcore Team, un groupe de hardcore belge ;
 Dose Hebdomadaire Tolérable , est une donnée épidémiologique d’exposition fixant la dose maximale admissible sans danger pour la santé d'un individu.

Voir aussi 
DHT Middelkerke-Izegem, un club belge de handball, situé à Middelkerke.